Schmittner ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schmittner (* 1966), deutscher Physiker
 Dietmar Schmittner (* 1958), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Johann Georg Melchior Schmittner (1625–1705), deutscher Maler und Graphiker
 Otto Schmittner (1934–2011), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Schmidtner